Карл Виктор Бемерт (; 1829—1918) — немецкий политэконом; статистик и публицист.

Биография 
Карл Виктор Бемерт родился 23 августа 1829 года в Квезице близ города Лейпцига, в семье пастора Карла Фридриха Бемерта ().

В университете Лейпцига изучал юриспруденцию и политическую экономию.

В 1857—1860 годах редактировал «Бременскую торговую газету».

В 1860—1866 был синдиком бременской торговой палаты.

С 1866 по 1875 год был профессором политической экономии в университете Цюриха (Швейцария), а затем приглашен на ту же кафедру в Дрезденский университет, где вместе с тем состоял директором Королевского Саксонского статистического бюро и редактором издаваемого при нём журнала.

С 1873 году Бемерт издает вместе с Гнейстом газету «Arbeiterfreund», а вместе с А. Штудницем с 1877 «Socialcorrespondenz» и «Volkswohl».

Он был также одним из основателей конгресса немецких политикоэкономов и в своих многочисленных сочинениях и статьях ратует за свободную торговлю и участие рабочих в барышах, за так назыв. industrial partnership. По его почину предпринято было международное исследование всех сделанных раньше попыток к приобщению рабочих к прибылям работодателей, результаты которого обнародованы им под заглавием «Die gewinnbetheiligung» (в 32 и 33 т. "Международной научной библиотеки", Лейпциг, 1878; русский перевод Я. Г. Розенберга, Киев, 1886).  На русском языке была также издана его брошюра «Университское образование женщины».

Карл Виктор Бемерт скончался 12 февраля 1918 года в городе Дрездене.

Библиография 

 Briefe zweier Handwerker, Preisschrift, Dresden 1854
 Freiheit der Arbeit. Beiträge zur Reform der Gewerbegesetzgebung, Bremen 1858
 Beiträge zur Geschichte des Zunftwesens, Leipzig 1861
 Untersuchung und Bericht über die Lage der Fabrikarbeiter: erstattet an die gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zürich auf Grund der Verhandlungen einer von der Züricher kantonalen gemeinnützigen Gesellschaft niedergesetzten Commission / Viktor Böhmert, Zürich: Schabelitz 1868
 Der Sozialismus und die Arbeiterfrage, Zürich 1872
 Das Studieren der Frauen mit besonderer Rücksicht auf das Studium der Medicin, Leipzig: Wigand 1872
 Schweizerische Arbeiterverhältnisse in den letzten zehn Jahren: Bericht, erstattet an die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft / von Prof. Dr. Böhmert, Zürich 1872
 Arbeiterverhältnisse und Fabrikeinrichtungen der Schweiz, 2 Bände, Zürich: Caesar Schmidt 1873
 Der Beruf der Kirche in der sozialen Frage, Leipzig 1874
 Das Frauenstudium nach den Erfahrungen an der Züricher Universität, Zürich 1874
 Die Gerechte Verteilung der Güter, in: Der Arbeiterfreund, 13. Jahrgang, 1875
 Enquete über die Reichseisenbahnfrage, Leipzig 1876
 Die Gewinnbeteiligung. Untersuchungen über Arbeitslohn und Unternehmergewinn, Leipzig 1878, 2 Tle.
 Die Stellung der englischen Gewerkvereine zur Lohnfrage und zum Anteilsystem, Der Arbeiterfreund 16. Jahrgang, 1878
 Zur Reform der Armenpflege, Dresden 1879
 Die soziale Frage und das Wahlrecht, in den Preußischen Jahrbüchern, Band 85, 1896
 Handelshochschulen, Dresden 1897
 Die Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz., Dresden 1902

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Выпускники Лейпцигского университета
Преподаватели Цюрихского университета
Экономисты по алфавиту
Экономисты XIX века
Экономисты XX века
Экономисты Германии
Статистики по алфавиту
Статистики XIX века
Статистики XX века
Статистики Германии
Публицисты по алфавиту
Публицисты XIX века
Публицисты XX века
Публицисты Германии